Краснофло́тское:

Казахстан 
 Краснофлотское — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

Россия 
 Краснофлотское — село в Петропавловском районе Воронежской области.
 Краснофлотское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Краснофлотское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Краснофлотское — село в Советском районе.
 Краснофлотское — исчезнувшее село в Ленинском районе.

См. также 
 Краснофлотское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Краснофлотск
 Краснофлотская (станция) — железнодорожная станция Крымской железной дороги
 Краснофлотские
 
 Краснофлотское шоссе